Техничар може бити:

 техничар, особа која је поред осмогодишњег образовања у основној школи завршила и четворогодишњу средњу стручну школу  или
 техничар (одбојка), назив за позицију играча у одбојци.